Les élections municipales françaises de 2008 ont eu lieu le 9 et . Le département des Côtes-d'Armor comptait 373 communes, dont 29 de plus de  habitants où les conseillers municipaux étaient élus selon un scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

Maires sortants et maires élus

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de 3 500 habitants

Dinan 
 Maire sortant : René Benoit (UMP)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2007 : )

Guingamp 
 Maire sortant : Noël Le Graët (DVG), ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2007 : )

Lamballe 
 Maire sortant : Loïc Cauret (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2007 : )

Langueux 
 Maire sortant : Michel Lesage (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2007 : )

Lannion 
 Maire sortant : Alain Gouriou (PS), ne se représente pas
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2007 : )

Loudéac 
 Maire sortant : Gérard Huet (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2007 : )

Paimpol 
 Maire sortant : Jean-Paul Pochard (DVD), ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2007 : )

Perros-Guirec 
 Maire sortant : Yvon Bonnot (UMP)			
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2007 : )

Plédran 
 Maire sortante : Maryse Raoult (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2007 : )

Plérin 
 Maire sortant : Yves Le Faucheur (UMP)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2007 : )

Ploufragan 
 Maire sortant : Rémy Moulin (PCF) 					
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2007 : )

Pordic 
 Maire sortant : Guy Fonteix (DVD), ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2007 : )

Saint-Brieuc 
 Maire sortant : Bruno Joncour (MoDem)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2007 : )

Trégueux 
 Maire sortant : Jean Basset (PS) 					
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2007 : )

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élection municipale française
 Élections municipales françaises de 2008
 Liste des communes des Côtes-d'Armor
 Politique dans les Côtes-d'Armor

Côtes-d'Armor
Municipales, 2008